Ильда́р Рифа́тович Аляутди́нов (; ) — муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, проповедник (имам-хатыб) Московской Мемориальной и Соборной мечетей. Выпускник факультета филологии и богословия университета «аль-Азхаp» (Каир, Египет), автор множества книг.

Биография 
В 2001 году с отличием окончил факультет «Филологии и богословия» каирского университета-академии «аль-Азхар», являющегося центром юридическо-богословских дисциплин и арабской филологии. Избрав научную стезю, Ильдар-хазрат в том же году, став бакалавром, поступил в магистратуру и через два года благополучно ее окончил.

С 2003 года — после завершения учебы в магистратуре Ильдар-хазрат по назначению муфтия шейха Равиля Гайнутдина стал главным имамом Московской Соборной мечети..

Религиозная деятельность 
Период обучения в университете успешно совмещался с проповеднической и просветительской деятельностью. Его лекции и проповеди читались в Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Под редакцией Ильдара-хазрата вышли многие книги издательства «Muslim Media Press».

Ильдар-хазрат также являлся ведущим преподавателем по дисциплине «Хутба-гомилетика» в Московском Исламском Университете, по другим программным дисциплинам во многих мактабах и медресе Москвы. Он возглавлял Экспертный отдел Духовного Управления мусульман РФ.

В 2012 году Духовным Управлением мусульман РФ был создан Мухтасибат города Москвы, объединивший местные религиозные организации с целью консолидации и координации совместной деятельности, систематизации образовательных программ и реализации общих задач на благо мусульман и общества в целом. Руководителем этого объединения был избран имам-хатыб Ильдар Аляутдинов. В 2013 году по решению муфтия шейха Равиля Гайнутдина Мухтасибат города Москвы был переоформлен в Духовное Управление города Москвы, председателем которого стал Ильдар-хазрат с официальным статусом — Муфтий Москвы.

С 2011 года Ильдар-хазрат является членом президиума Духовного Управления мусульман РФ.

Деятельность Духовного Управления мусульман РФ, помимо прочих направлений, связана с комментированием и разъяснением основ и положений исламской религии в связи с регулярно поступающими заявлениями и вопросами от СМИ, официальных органов власти, местных религиозных организаций и отдельных лиц. Применение данных положений и регламентов стало особенно актуальным в последние годы из-за увеличения числа мусульман и по иным объективным обстоятельствам. Это и послужило причиной возобновления работы в 2012 году Совета Улемов ДУМ, Председателем которого является муфтий шейх Равиль Гайнутдин, заместителем председателя — Шамиль Аляутдинов, имам-хатыб Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, а ответственным секретарем — Ильдар Аляутдинов.

Большую роль в просветительской деятельности, ознакомлении с особенностями культур и традиций мусульманских народов сыграло создание профессиональной студии. Будучи инициатором, вдохновителем и идеологом данного проекта, Ильдар-хазрат вместе с группой единомышленников разработал план работы студии, начав с открытия мусульманского интернет-радио «Miradio».

Работая на протяжении многих лет имамом мечети, ему часто приходилось оказывать всевозможную помощь прихожанам, малоимущим, больным и обездоленным. Недопустимость бессистемного распределения помощи тысячам нуждающихся привела к идее создания Благотворительного Фонда «Закят», где все операции оформляются официально, передача и использование средств контролируются. Таким образом, оказывается реализованным Божье предписание о необходимости справедливого распределения средств и оказания помощи неимущим. Генеральным директором Фонда «Закят» является Измайлов Рифат.

Активная работа имама способствовала привлечению молодежи, представителей среднего и старшего поколения москвичей-мусульман к эффективному взаимодействию, которые под руководством духовного наставника серьезно занялись всесторонним самосовершенствованием и заимствованием позитивного делового опыта. Постепенно все это переросло в «Деловой клуб», на мероприятиях которого происходит интересный обмен мнениями, царит добрая атмосфера и дух стремления к гармоничной и полноценной жизни.

Публикации 
Ильдар-хазрат Аляутдинов является автором книг:
 «Пятничные проповеди» (в 2-х частях) — М., 2005.
 «Знай. Веруй. Чти». — СПб., 2011.
 «Познай себя. Найди Бога. Заслужи вечность». — СПб., 2011.
 «Лучшие из лучших». — СПб., 2013.
 «Жизнь, мы и духовные ценности». — СПб., 2013.
 «Таджвид. Правила чтения Корана». — СПб., 2016.
Имеет множество публикаций..

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью Ильдар Аляутдинов: Ущемленными в исламе можно считать права мужчин, нежели женщин

Персоналии:Ислам в России
Имамы мечетей по алфавиту
Выпускники университета аль-Азхар
Имамы Москвы